«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году (под названием «Ньютон Хит»), с 1892 года выступает в системе футбольных лиг Англии. Первый английский клуб, принявший участие в европейских турнирах, начиная с участия в Кубке европейских чемпионов 1956 года. Клуб принимал участие во всех организуемых УЕФА турнирах за исключением Кубка Интертото.

Из всех европейских турниров наибольших успехов «Манчестер Юнайтед» добился в Кубке европейских чемпионов (в настоящее время — Лига чемпионов УЕФА), выиграв этот турнир трижды: в 1968 году (став первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов), в 1999 году (как часть «требла») и в 2008 году. «Юнайтед» также выигрывал Кубок обладателей кубков в 1991 году и Суперкубок УЕФА в том же году, а также Межконтинентальный кубок в 1999 году.

После побед в Лиге чемпионов 1999 и 2008 года «Манчестер Юнайтед» принимал участие Клубном чемпионате мира как представитель УЕФА. В первом случае «Юнайтед» выбыл из розыгрыша турнира на групповой стадии, а в 2008 году выиграл турнир, став первым английским клубом, которому покорилось это достижение.

Матчи

Итоговая статистика

Статистика по турнирам

Результаты против клубов разных стран

Примечания

Ссылки 
 Сайт официальной статистики клуба 

Европа
Манчестер Юнайтед